Miribel kan syfta på:
 Miribel, Ain
 Miribel, Drôme